Stéphane Richer peut désigner :
Stéphane Richer, joueur québécois de hockey sur glace évoluant à la position de défenseur né le  ;
Stéphane Richer, joueur québécois de hockey sur glace évoluant à la position d'ailier gauche né le .